John Partridge ist der Name folgender Personen:

* John Partridge (Astrologe) (geb. John Hewson; 1644–1715), englischer Astrologe
 John Partridge (Maler) (1789–1872), britischer Maler 
 John Partridge (Schauspieler) (* 1971), britischer Schauspieler, Sänger und Musicaldarsteller